Валентина Константиновна Куприянова ( 1930 — 5.03.2019 ) — учительница, Герой Социалистического Труда (1985).

Биография 
Валентина Куприянова родилась 12 февраля 1930 года в станице Грушевская (ныне — Аксайский район Ростовской области). Рано осталась без родителей, с 1943 года росла в детском доме в Азове.

После окончания Азовского педагогического училища работала учительницей в Новочеркасском специализированном детском  В 1961 году Куприянова заочно окончила Ростовский государственный педагогический институт. В 1964—1966 годах работала завучем и учителем русского языка и литературы в новочеркасской школе № 4.

С 1966 года работала в новочеркасском детском доме № 2, а через год стала его директором. На этом посту ей удалось заметно улучшить жизнь воспитанников детдома, обзавестись шефствующими организациями, которые всемерно помогали ему.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 июня 1985 года за «большие заслуги в обучении, коммунистическом воспитании, охране здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Валентина Куприянова была удостоена высокого звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

С 1997 года — на пенсии. Проживала в Новочеркасске.

Скончалась 5.03.2019, похоронена в .

Награды и звания 
 Была также награждена орденом «Знак Почета» и рядом медалей.
 «Отличник народного просвещения» (1975).

Литература 
 Куприянова, Валентина Константиновна // Герои Труда Дона / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 2008-2014.
 О присвоении звания Героя Социалистического Труда главному врачу дома ребенка № 12 тов. Контаревой М. Г. и директору Новочеркасского детского дома № 2 тов. Куприяновой В. К. : Указ Президиума Верховного Совета СССР [от 7 июня 1985 г.] // Ведомости Верховного Совета СССР. 1985. № 24. С. 378.
 Хозяйка детского дома / И. Мерзликина ; фото М. Дзябенко // Молот. Ростов н/Д, 1985. 19 июня. С. 1.
Дом, где согреваются сердца / В. Баранчикова ; фото А. Милейковского // Комсомолец. Ростов н/Д, 1985. 21 июня. С. 1.
 Под крышей дома своего / С. Шевченко // Трезвость и культура. 1986. № 2. С. 22–23.
 Уроки доброты / Наталия Радько. М.: Поитиздат, 1989. 128 с. (Герои Советской Родины).

Примечания

Ссылки 
 Радько Н. Е. Уроки доброты. — М.: Политиздат, 1989. — ISBN 5-250-00435-0
 Куприянова Валентина Константиновна
Персоналии:Новочеркасск